Михаил Шилов:
 Шилов, Михаил Ильич (1921—1941) — Герой Советского Союза (1942, посмертно), лётчик 69-го истребительного авиационного полка, лейтенант.
 Шилов, Михаил Сергеевич (1807—1888) — генерал-лейтенант, директор Оренбургского кадетского корпуса.